Boquitas pintadas, novel·la de 1969 de l'escriptor argentí Manuel Puig (1932-1990);
 Boquitas pintadas (pel·lícula), pel·lícula argentina del 1974 basada en la novel·la, dirigida per Leopoldo Torre Nilsson i Juan Sires;
 Boquitas Pintadas (grup), grup musical mexicà dirigit per la cantant Mary Boquitas.